Татарани има више значења:

 Татарани (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Татарани (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Татарани (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Татарани (Данешти), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Татарани (Татарани), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Татарани (Дамбовица), општина у округу Дамбовица у Румунији
 Општина Татарани (Васлуј), општина у округу Васлуј у Румунији